Der englische Begriff Holdout (auch hold out oder hold-out) bezeichnet:
 Holdout (Japanische Soldaten), japanische Soldaten, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht kapitulierten, sondern isoliert ausharrten bzw. weiterkämpften
 Hold Out (Musikalbum), Album von Jackson Browne (1980)
 Hold Out, verbliebene Altbebauung in einem Immobilienprojekt, siehe Nagelhaus
 Holdout-Methode, eine Form der Kreuzvalidierung

Siehe auch:
 Holdout-Problem, in Wirtschaftswissenschaften und Spieltheorie ein Problem kollektiven Handelns